Хуа́н Чанчжо́у (; род. 20 августа 1994, Гуанхань, провинция Сычуань, Китай) — китайский легкоатлет, специализирующийся в прыжке в длину. Бронзовый призёр чемпионата мира в помещении 2016 года. Чемпион Азии (2017). Участник летних Олимпийских игр 2016 года.

Биография 
До того, как прийти в лёгкую атлетику, Хуан Чанчжоу занимался баскетболом (в 13 лет его рост был 175 см). Благодаря высоким физическим и координационным способностям, довольно быстро прогрессировал в тройном прыжке и уже к 17 годам входил в национальную сборную.

В 2013 году в Китай приехал известный американский тренер Рэнди Хантингтон, подготовивший рекордсмена мира Майка Пауэлла. В его группу вошли сильнейшие прыгуны страны, среди которых был и Хуан. В результате совместной работы в 2014 году он впервые прыгнул в длину дальше 8 метров — 8,12 м на соревнованиях в Пекине.

Дебютировал за национальную сборную на чемпионате Азии 2015 года, совершив три заступа в квалификации и завершив турнир без результата.

В 2016 году на национальном Гран-при в Нанкине установил личный рекорд 8,19 м. Этот результат ему удалось улучшить три недели спустя на чемпионате мира в помещении: с прыжком на 8,21 м он стал бронзовым призёром турнира.

Участвовал в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, где занял 11-е место в финале с результатом 7,86 м.

В 2017 году выиграл чемпионат Азии — победным стал прыжок на 8,09 м. Выступление на мировом первенстве месяц спустя оказалось неудачным (24-е место в квалификации), однако завершить сезон удалось ещё одной победой. Хуан Чанчжоу стал лучшим в прыжке в длину на 13-х Всекитайских играх в Тяньцзине с личным рекордом 8,28 м.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль Хуана Чанчжоу на сайте all-athletics.com

Прыгуны в длину Китая
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Азии по лёгкой атлетике
Чемпионы Китая по лёгкой атлетике
Чемпионы Спартакиады народов КНР
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года